Gäa steht für
 Gäa (historischer Verband), politischer Interessenverband (1922–1933)
 Gäa (Interessenverband), 1989 gegründeter Interessenverband für den biologischen Landbau
 Gäa (Band), deutsche Krautrock-Band
 Gäa (Lied), Lied der deutschen Sängerin Oonagh
 Fürst Bismarck (Schiff, 1891–1924), Passagierschiff, von 1910 bis 1918 als kuk SMS Gäa in Dienst

Siehe auch:
 Gaia (Mythologie), Urmutter Erde